Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Туниса. В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 77 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший в дикой природе, 2 находятся под критической угрозой исчезновения, 3 находятся под угрозой исчезновения, 4 являются уязвимыми, 5 находятся в состоянии близкому к угрожающему

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Тунис
Природа Туниса
Списки:Тунис